Sarah Connor puede referirse a:

 Sarah Connor una cantante alemana.
 Sarah Connor uno de los personajes principales de la saga de la película Terminator.